Förgård kan syfta på:

 En förhall eller förgård, se vestibul och farstu
 Vulvans förgård (anatomi), del av kvinnans yttre könsorgan.

Se även 
 Vestibulum